Сојатан има више значења:

 Сојатан (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сојатан (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сојатан (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику